Söderbådan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Söderbådan, Korsholm, Österbotten, 
 Söderbådan, Kristinestad, Österbotten, 
 Söderbådan, Kimitoön, Åboland, 
 Söderbådan, Hangö, Nyland,

Se även
Söderbodan
Norrbådan

Robotskapade Finlandförgreningar